Большое Волково — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Волково — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Большое Волково — деревня в Вавожском районе Удмуртии.